99863 Winnewisser – asteroide della fascia principale
 Gisbert Winnewisser – astrofisico e Professore Emerito della cattedra di Fisica presso l'università di Köln